Il doppio del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charles Bud Cox e Michael Fancutt che hanno battuto in finale Massimo Cierro e Alessandro De Minicis 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Mansour Bahrami /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (finale)

 Francesco Cancellotti /  Simone Colombo (semifinali)
 Charles Bud Cox /  Michael Fancutt (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saint-Vincent 1987